Окса́на Влади́мировна Куропа́ткина (по мужу — Зелено́ва) (род. 29 августа 1984, Обнинск, Калужская область, СССР) — российский религиовед и переводчик, специалист по протестантизму, новым религиозным движениям, роли религии в обществе. Кандидат культурологии (2009). Одна из авторов «Большой Российской энциклопедии».

Биография 
Родилась 29 августа 1984 года в Обнинске.

В 2001 году окончила школу № 14 Обнинска.

В 2006 году с отличием окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета по кафедре русской литературы XX века по специальности «Учитель русского языка и литературы» с дополнительной специальностью "История".

В 2007 году с отличием окончила бакалавриат Библейско-богословского института святого апостола Андрея по специальности «теология».

В 2009 году окончила аспирантуру Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. В том же году в РГГУ под научным руководством доктора исторических наук, профессора А. С. Агаджаняна защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата культурологии по теме «Религиозная и социокультурная самоидентификация „новых“ пятидесятников в России» (специальность 24.00.01 — теория и история культуры); официальные оппоненты — кандидат философских наук Р. Н. Лункин и доктор философских наук, профессор И. Я. Кантеров; ведущая организация — Институт социологии РАН.

Преподавала в Библейско-богословском институте святого апостола Андрея, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российско-американском институте, Свято-Филаретовском православно-христианском институте.

С августа 2008 года — научный сотрудник, а с 2011 года — старший научный сотрудник Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при Отделении общественных наук РАН.

С 2015 года – старший научный сотрудник Центра изучения и развития межкультурных отношений.

Одна из авторов проекта Izm.io.

Научные труды

Монографии

Статьи

Энциклопедии 
 на русском языке

  
   
   
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 на других языках

Переводы

Примечания

Ссылки 
 Куропаткина О. В. Позиции христианских церквей в украинском конфликте. // Centero: Центр изучения кризисного общества, 03.02.2014
 Куропаткина О. В. Протестантизм в России: к чему привели 25 лет религиозной свободы? // Centero: Центр изучения кризисного общества, 23.04.2014
 Куропаткина О. В. Церкви о ситуации на Юго-Востоке: острая фаза конфликта. 
 
 

Религиоведы России
Культурологи России
Исследователи новых религиозных движений
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники МПГУ
Преподаватели Российской академии государственной службы
Выпускники РГГУ
Переводчики России
Авторы Большой российской энциклопедии